Симптом Абаді — низка симптомів, що названі за ім'ям їхніх відкривав, дослідників на прізвище Абаді.

Один з симптомів Абаді — це відсутність болючості при здавлюванні п'яткового (ахілового) сухожилку; спостерігається при tabes dorsalis. Названий на честь  (1873—1932), французького невропатолога, який вперше описав його.

Інший це спазм м'язу-піднімача верхньої повіки, спостерігається при хворобі Грейвса. Названий на честь  (1842—1932), французького офтальмолога, який вперше описав його.

Симптоми захворювань
Епоніми у медицині